Porcelain – gruppo musicale danese
 Porcelain – EP dei Fuel del 1996
 Porcelain – singolo di Moby del 2000
 Porcelain – album degli Emil Bulls del 2003
 Porcelain – album degli Sparta del 2004
 Porcelain – album di Matt Cardle del 2013